2004 Summer Vacation in SMTOWN.com es un álbum del 2004 para el SM Town. Este es el tercer álbum de vacaciones de verano de SM Entertainment. En este álbum se integra TVXQ y la última aparcion de Moon Hee Jun, Shoo, Isak N Jiyeon y Fly to the Sky en el SM Town. TSZX (The Grace) participan conjuntas por primera como un grupo, pero también se acreditan como solistas.

Lista de canciones 
 Hot Mail (여름편지) - SM Town
 Drive - TVXQ
 Lollipop - BoA
 미쳐가나봐 - Kangta
 Summer in Love - Fly to the Sky
 해주고싶은 얘기 - Isak N Jiyeon
 바램 (Fight To The End) - TSZX
 Only For You - Moon Hee Jun
 Through The Forest - TVXQ
 Just One - , Kangta & Isak N Jiyeon
 That's The Way - Yoo Young Jin
 Don't Tell Me - Black Beat
 Baby Come Tonight - Dana 
 꿈속에서 (Time After Time) - Shoo
 Rainy Day - Choo Ka Yul
 Midnight Parade - BoA

Referencias

Enlaces externos 
 SM Entertainment

Álbumes de 2004
Álbumes de SM Entertainment